UEC steht für:
 Uberlândia EC, brasilianischer Fußballclub
 Ubuntu Enterprise Cloud, Cloudvariante der Ubuntu Server Version
 União dos Estudantes Comunistas
 Union des étudiants communistes, französische politische Organisation, Teil der Mouvement Jeunes Communistes de France
 Union Européenne de Cyclisme (European Cycling Union), europäischer Radsportverband
 Unit Error Code, Begriff aus der SCSI-Kommunikation
 United Electric Car Company, ehemaliger britischer Straßenbahnhersteller
 United Engine Corporation, staatlicher russischer Triebwerkshersteller
 University of Electro-Communications, Universität in Chōfu, Japan
 University of Exeter, Universität in Exeter, England (alte Abkürzung von 2004 bis 2006)
 Urban Entertainment Center, Weiterentwicklung des Einzelhandelsimmobilientyps Einkaufszentrum

Abkürzung